Чемпіонат Шотландії з футболу 1921—1922 — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 15 серпня 1921 та фінішував 29 квітня 1922. Це 32-й сезон чемпіонату Шотландії. Свій шістнадцятий титул чемпіона здобув «Селтік».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Чемпіонат Шотландії в базі даних Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1922
Шотландія
Шотландія